Miejscowości w Estonii:
 Karitsa – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kaiu.
 Karitsa – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Rakvere.
Miejscowości w Grecji:
 Karitsa – wieś w jednostce regionalnej Eurytania, w gminie Karpenisi.
 Karitsa – wieś w jednostce regionalnej Janina, w gminie Zitsa.
 Karitsa – wieś w jednostce regionalnej Karditsa, w gminie Limni Plastira.
 Karitsa – wieś w jednostce regionalnej Lakonia, w gminie Ewrotas.
 Karitsa – wieś w jednostce regionalnej Larisa, w gminie Ajia.
 Karitsa – wieś w jednostce regionalnej Pieria, w gminie Dion-Olimp.
Miejscowości w Rosji:
 Karitsa – osada w obwodzie wołodzkim, w rejonie grazowieckim.